Чемпіонат світу із шахів серед жінок 2017 шаховий турнір за нокаут-системою, у якому 64 шахістки визначать чемпіонку світу. ФІДЕ спочатку планувала провести турнір у жовтні 2016 року. Проте, в березні 2016 року на засіданні президентської Ради ФІДЕ вирішено відкласти захід на 2017 рік через відсутність організатора.

На Генеральній асамблеї ФІДЕ в Баку під час шахової Олімпіади у вересні 2016 року, права на проведення вручено Ірану, який проводить чемпіонат в Тегерані з 10 лютого по 5 березня 2017 року.

Кілька провідних гравчинь відмовились від участі чемпіонаті світу з шахів серед жінок 2017. Хоу Іфань, чинна чемпіонка світу і лідерка рейтинг-листа ФІДЕ серед жінок, вирішила не брати участь в турнірі через невдоволення системою Чемпіонату Світу, яку запровадило ФІДЕ. Чемпіонка світу 2015 року Марія Музичук, і нинішня чемпіонка США Назі Пайкідзе також відмовились від участі, оскільки турнір проходить в Ірані, де жінки зобов'язані носити хіджаб в громадських місцях. Серед інших помітних шахісток, які не візьмуть участь, 7-разова чемпіонка США Ірина Круш і четвертий номер жіночого рейтинг-листа Гампі Конеру.

Місце проведення 
Початковий порядок денний Генеральної Асамблеї ФІДЕ не містив прямої згадки про Іран, але лише було зазначено, що подію відкладено до 2017 року через відсутність організатора, аналогічно до ситуацій у 2014 і 2015 роках. Коли дійшла черга до пункту порядку денного щодо Чемпіонату світу серед жінок (5.20.7), то Іран запропонував провести цей захід у себе, і після короткого обговорення відповідного дрес-коду, ніхто з 159 присутніх делегатів не заперечував. Тільки через два тижні, коли ФІДЕ опублікувала рішення Генеральної Асамблеї, пропозиція Ірану стала широко відомою, і питання стало дуже суперечливим, частково завдяки активності в соціальних медіа Найджела Шорта, який також стверджував, що надання Ірану права на проведення суперечить Статутові ФІДЕ, а також Кодексові етики (або основним принципам) Міжнародного олімпійського комітету. Головною альтернативою прийняттю пропозиції було б відкласти прийняття рішення до наступного засідання Президентської ради ФІДЕ, ймовірно у листопаді.

Назі Пайкідзе, яка кваліфікувалася завдяки поділові 2-го місця на Чемпіонаті США серед жінок заявила через ЗМІ заявила, що вона не візьме участь в першу чергу через іранський дрес-код, згідно з яким жінки зобов'язані носити хіджаб, хоча спочатку вона також побічно згадала про ризик для американців та інших іноземців бути затриманими в Ірані через їхню національність. (цей аргумент можна порівняти з Чемпіонатом світу серед жінок 2008 року, який проходив у Нальчику, де були відсутні шестеро учасниць з Грузії, а також п'ятеро з інших країн.) Згодом у текст петиції на Change.org вона додала ще третій пункт, в якому йшлося про можливість обмеження свободи висловлювань для жінок.

У шахах, як і в інших видах спорту, точаться певні суперечки щодо жіночого одягу. Прес-аташе ФІДЕ Анастасія Карлович 1 жовтня 2016 року опублікувала заяву на сайті Chess Daily News, який належить Сьюзен Полгар. В цій заяві вона вказала, що ФІДЕ не отримувала жодних офіційних скарг на сьогодні (у тому числі і від учасниць попередніх турнірів, що проводилися в Ірані), але що вони розглядатимуть всі можливі рішення як покращити комфорт гравчинь і обговорять всі питання з іранськими організаторами під час зустрічей в найближчі кілька тижнів. Вона також підтвердила, що учасниці та інші відвідувачі будуть зобов'язані дотримуватися місцевих законів Ірану. Полгар попросила учасниць звертатися до Комісії в справах жінок ФІДЕ, в якій посідає крісло співголови. Вона також не згодна з тим, як ЗМІ показують ситуацію, особливо різко висловилася проти слів Найджела Шорта і «Дейлі телеграф».

Еміль Сутовський, президент Асоціації шахових професіоналів (АШП), проводив дискусію з цього питання на своїй сторінці у Facebook, і направив офіційного листа ФІДЕ. Він також зазначив, що розмовляв з не менш як половиною учасниць, і переважна більшість з них не хочуть бойкотувати змагання, але АШП поважатиме права і решти. Наталія Жукова, Олександра Костенюк, Анна Музичук і Елізабет Петц зробили публічні заяви стосовно висловлювання Сутовського, але жодна з них не висловлювалась так, як Назі Пайкідзе. Сутовський був готовий підтримати претензії Найджела Шорта щодо незаконності дій ФІДЕ, але водночас не збирався ставити їх під сумнів (особисто, або як  президент АШП) до появи належної правової оцінки з цього питання.

Сайт ChessBase India взяв інтерв'ю у двох із трьох шахісток цієї країни, які пройшли кваліфікацію (Харіка Дронаваллі і Гампі Конеру), кожна з яких грала в Ірані раніше. Вони вказали на певні незручність і дискомфорт, які спричиняє носіння хустки під час гри (це саме відзначала й Жукова), але заявили, що чемпіонат світу важливіший.

Газета «Гардіан» у своїй статті опублікувала думку чемпіонки Азії 2015 Мітри Геджазіпур з Ірану, про те, що бойкот може завдати шкоди іранському жіночому спорту. Інші іранські гравці також заявили, що бойкот не піде на користь іранським жінкам.

Учасниці 
Учасниці кваліфікувалися п'ятьма різними шляхами: вихід у півфінал попереднього Чемпіонату світу за нокаут-системою, юніорські чемпіонати, рейтинг, зональні та континентальні чемпіонати, номінації від президента ФІДЕ.

Шляхи відбору на турнір
 WC = Чемпіонат світу із шахів серед жінок 2015
 J14, J15 = чемпіонки світу серед юніорок 2014 і 2015
 R = рейтинг-лист (зіграли принаймні 30 ігор), середній рейтинг від лютого 2015 року до січня 2016-го
 Z_._, E14, E15, AC14, AC15, Afr, AM = чемпіонати континентів серед жінок (Європа, Азія Африка, Америка)
 PN = Квота президента ФІДЕ

Учасниці в порядку посіву:

Призовий фонд 
Призовий фонд зберігає свій вигляд від часів Чемпіонату світу 2001 за нокаут-системою, а саме (норма 3.9): номінально 3,750 доларів учасницям, які вибули у першому турі, 5.500 — у другому, 8000 — у третьому, 12000- у четвертому, 20 000 — у півфіналі , 30 000 — фіналістка і 60 000 — чемпіонка ($450,000 загалом), а 20 % від цих сум забирає собі ФІДЕ. Всі учасниці оплачують свої витрати (проїзд, проживання та харчування) за весь період (норма 3.3.8). Для порівняння, перше місце на одному етапі Гран-Прі ФІДЕ серед жінок — 10 000 євро (плюс шанси в загальному заліку), тоді як Назі Пайкідзе виграла $25,000 за перше місце на Чемпіонаті США серед жінок 2016.

Фінал 
Фінал, 27 лютого — 3 березня

Турнірна сітка 
Позиції гравчинь визначаються січневим рейтингом ФІДЕ. Номер 1 грає з номером 64, 2 грає з 63 і так далі.

Примітки

Посилання 
 Official website
 Women's World Ch.: Muzychuk and Zhongyi in the final! 
 Women's World Ch. 5.1: Epic Accidents 
 Tehran WWCh Rd4 TB: Harika maintains control, reaches Semis 
 Tehran WWCh Rd4 G2: The sign of three 
 Tehran WWCh Rd4 G2: A Man's got to know 'her' limitations!
 Tehran WWCh Rd3 TB: The magnificent eight 
 Tehran WWCh Rd3 G2: All calm on the western front! 
 Tehran WWCh Rd3 G1: Play by the Book! 

Шахові турніри 2017
2017 у шахах
2017 в Ірані
Чемпіонати світу із шахів серед жінок
Лютий 2017
Березень 2017
Шахи в Ірані